Il doppio del torneo di tennis Hilversum Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Stefano Pescosolido e Aisam-ul-Haq Qureshi che hanno battuto in finale John Hui e Anthony Ross 7-64, 6-0.

Teste di serie 

 John Hui /  Anthony Ross (finale)
 Mariano Delfino /  Sergio Roitman (quarti di finale)

 Petr Dezort /  Tomáš Zíb (primo turno)
 Óscar Hernández /  Joaquin Muñoz Hernández (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hilversum Challenger 2002